Jan Borowski z Rożniatowa – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Borowski (drukarz) (XIX w.) – pomocnik drukarski
 Jan Borowski (architekt)
 Jan Borowski (energetyk)
 Jan Borowski (pilot)
 Jan Beszta-Borowski